Cracchi ima više značenja:
 Cracchi, Verona
 Cracchi, Vicenza